V soubojích 18. ročníku Slovenské fotbalové divize 1981/82 (jedna ze skupin 4. nejvyšší soutěže) se utkalo celkem 47 týmů rozdělených po třech skupinách dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Od další sezóny došlo k rozšíření divize na sedm skupin – Západ (Bratislava, Jihovýchod, Severozápad), Střed (sk. A a sk. B) a Východ (Východní, Západní).

Skupina Západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Střed 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Új Szó (červen 1983) 

Slovenská fotbalová divize
Fotbal na Slovensku v roce 1982
Fotbal na Slovensku v roce 1983